Рим разделён на 19 муниципиев (ранее округов), 22 района, 35 кварталов, 6 пригородов и 53 зоны. Кварталы охватывают относительно недавно урбанизированную территорию. Они были введены в административное деление города после основания последнего района — Прати.

История 

Первые 15 кварталов были официально определены и пронумерованы в 1926 году, хотя первые проекты по их созданию были разработаны ещё в 1911 году.

Шестнадцатый квартал Читта-Джардино-Аниене был образован ещё в 1924 году, а семнадцатый — Савойя — в 1926 году. Однако оба эти квартала не были включены в изначальную нумерацию и были переименованы позднее. 15-й квартал Мильвио в 1935 году стал называться Делла-Виттория, 3-й квартал Витторио Эммануэле III был переименован в Пинчиано, а 17-й квартал Савойя — в Триесте в 1946 году. 16-й квартал Читта-Джардино-Аниене был переименован в Монте-Сакро в 1951 году. Кварталы с 18-го по 35-й были основаны после Второй мировой войны, когда Рим значительно расширился.

Список

Примечания

Литература

Ссылки 

 Интерактивная карта кварталов Рима

География Рима